Блер:
  (1847—1927) — норвежский политик.
 Блер, Ранди (1851—1928) — норвежская феминистка.

См. также 
 Blur (значения)
 Блэр (значения)